Relaxation, concept s'opposant à l'idée de stress et de tension
Relaxe en France, une décision juridique